Die Berner Group Holding SE & Co. KG ist eine europaweit operierende Unternehmensgruppe und handelt im Direktvertrieb mit Verbrauchsmaterialien, Werkzeugen und Werkstattausstattung. Die Unternehmensgruppe entwickelte sich aus der Albert Berner Deutschland GmbH und hat ihren Sitz in Künzelsau.

Geschichte 
Im Jahre 1957 gründete der Unternehmer Albert Berner im Keller eines Wohnhauses in Künzelsau eine Schraubenhandlung mit 3.000 Mark Startkapital und einem alten Auto. Im Jahre 1969 gründete Albert Berner erste Auslandsgesellschaften in Belgien, in der Schweiz, in Frankreich und in Österreich. Weitere internationale Gründungen und Zukäufe folgten.

In den Anfangsjahren gehörten nahezu ausschließlich Kfz-Werkstätten zu den Kunden von Berner. Zu Beginn der 1970er-Jahre wurde die Angebotspalette um Produkte für das Bauhandwerk erweitert und ein engmaschiges Niederlassungsnetz über ganz Europa gespannt. Heute erwirtschaftet die Unternehmensgruppe den größten Anteil ihres Umsatzes im Bausektor.

Struktur 
Zur Berner Group gehören der Berner-Konzern (mit der Albert Berner GmbH als deutscher Vertriebsgesellschaft), der BTI-Konzern und die Caramba Chemie Gruppe. Im Jahr 2010 übernahm Berner die Duisburger Bär-Gruppe mit 100 Mitarbeitern und einem Umsatz von 40 Mio. Euro.

Die Unternehmensgruppe zählt derzeit 8200 Mitarbeiter, 5400 davon im Außendienst.

Insgesamt gehören zur Berner-Gruppe 46 Gesellschaften in 23 europäischen Ländern.

Produkte 
Das Leistungsspektrum umfasst neben Serviceleistungen ein Kleinteile-Sortiment für professionelle Anwender mit rund 25.000 Artikeln aus den Bereichen DIN- und Normteile, chemisch-technische Produkte, Werkzeuge, Werkstattausrüstungen, Ordnungs- und Bevorratungssysteme, Direktmontagesysteme, Bohrtechnik, Diamanttechnik, Dübeltechnik, Montage- und Isoliersysteme für Heizung, Sanitär und Elektro sowie Arbeits- und Schutzbekleidung.

Kunden 
Zum Kundenstamm der Berner-Unternehmensgruppe gehören sowohl regionale Handwerksbetriebe als auch internationale Großkonzerne. War das Produkt-Programm zu Beginn noch auf Befestigungsteile beschränkt, ergänzten später weitere Artikelgruppen wie Werkzeuge, Werkstattausrüstungen und Chemieprodukte das Angebot. Beliefert werden freie Werkstätten, Vertragswerkstätten, Händler, Hersteller, Karosserie- und Lackierbetriebe, Speditionen, Schreinereien, Zimmereien, Dachdeckereien, Installationsbetriebe, Metall- und Stahlbauer, Schlossereien sowie Industrieunternehmen.

Weblinks 
 www.berner-group.com
 www.berner.de
 www.caramba.de

Einzelnachweise 

Handelsunternehmen (Deutschland)
Unternehmen (Künzelsau)
Gegründet 1983